Steel poate fi:

 Nippon Steel, companie producătoare de oțel din Japonia
 Mittal Steel, companie metalurgică, parte din ArcelorMittal
 Ductil Steel, producător de sârmă și derivate din sârmă din Buzău
 Titus Steel, actor și regizor de filme pentru adulți